Koulen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Koulen (1845–1919), deutscher Orgelbauer, siehe H. Koulen & Sohn
 Heinrich Joseph Koulen (1852–1922), deutscher Bildhauer
 Max Koulen (1876–1948), deutscher Orgelbauer, siehe H. Koulen & Sohn